Мари́я Влади́мировна Бородако́ва (в 2008—2012 — Борисе́нко; род. 8 марта 1986, Горький, РСФСР, СССР) — российская волейболистка, член национальной сборной (2005—2013). Двукратная чемпионка мира (2006 и 2010), двукратный призёр чемпионатов Европы (2005 и 2007), 8-кратная чемпионка России. Центральная блокирующая. Заслуженный мастер спорта России (2006).

Биография 
Начала заниматься волейболом в горьковской СДЮСШОР № 4. 1-й тренер — Е. Н. Пачёнова. Выступала за команды:
 2001—2004 —  «Стинол» (Липецк)
 2004—2009 —  «Динамо» (Москва)
 2009—2010 —  «Эджзаджибаши» (Стамбул)
 2010—2016 —  «Динамо-Казань» (Казань).

Достижения

Со сборными 
 двукратная чемпионка мира — 2006, 2010;
 двукратный серебряный призёр Гран-при — 2006, 2009;
 бронзовый призёр чемпионата Европы 2005
 участница Олимпийских игр 2008 и 2012;
 бронзовый призёр чемпионата Европы среди молодёжных команд 2004;
 победитель Всемирной летней Универсиады 2013 в составе студенческой сборной России.

С клубами 
 Чемпионка мира среди клубных команд 2014;
 Победитель Лиги чемпионов ЕКВ 2014;
 Двукратный серебряный призёр Лиги чемпионов — 2007, 2009;
 Бронзовый призёр Лиги чемпионов 2012;
 Серебряный призёр Кубка топ-команд 2006;
 8-кратная чемпионка России — 2006, 2007, 2009 («Динамо» Москва), 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 («Динамо-Казань»);
 двукратный серебряный призёр чемпионатов России — 2005, 2008 («Динамо» Москва);
 Двукратный обладатель Кубка России — 2010, 2012 («Динамо-Казань»);
 5-кратный серебряный призёр Кубка России — 2004, 2007, 2008 («Динамо» Москва), 2011, 2013 («Динамо-Казань»);
 Двукратный бронзовый призёр Кубка России — 2005, 2006 («Динамо» Москва);
 Бронзовый призёр чемпионата Турции 2010.

Лучшая блокирующая «Финала четырёх» Кубка России (2011, 2012), лучшая блокирующая «Финала четырёх» Лиги чемпионов 2012.

Ссылки 
 Профиль ФИВБ
 Страница на портале www.volleyball.ru
 Профиль на сайте «Динамо-Казань»

Волейболисты России
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по волейболу
Игроки ВК «Липецк»
Игроки ЖВК «Динамо» Москва
Игроки ВК «Динамо-Ак Барс»
Игроки ЖВК «Эджзаджибаши»
Заслуженные мастера спорта России